Ghassan Rifai ou Rifa'i ou Rifaï (en ) peut faire référence à :
 Ghassan Rifai (intellectuel libanais)
 Ghassan Rifai (journaliste syrien)
 Ghassan Rifai (économiste syrien)